Антекера (исп. Antequera)
Топоним
 Антекера — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Антекера — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Малага в составе автономного сообщества Андалусия.
Фамилия
 Антекера, Хосе (1690—1731) — руководитель одного из первых крупных восстаний против испанского владычества в Латинской Америке.